Тарде́тс-Соролю́с () — упразднённый французский кантон, находился в регионе Аквитания, департамент Атлантические Пиренеи. Входил в состав округа Олорон-Сент-Мари.

Код INSEE кантона — 6439. Всего в кантон Тардетс-Соролюс входили 16 коммун, из них главной коммуной являлась Тардетс-Соролюс.

Население 
Население кантона на 2012 год составляло 3129 человек.

Коммуны кантона

Ссылки 
 Кантон Тардетс-Соролюс на сайте INSEE
 Население коммун департамента Атлантические Пиренеи на сайте INSEE

Упразднённые кантоны департамента Атлантические Пиренеи